Edwin «Teddy» Billington (14 de julio de 1882 - 8 de agosto de 1966) fue un ciclista estadounidense que compitió en el siglo XX. Un talentoso ciclista que compitió durante los Juegos Olímpicos de 1904 y ganó una medalla de plata en la media milla y tres medallas de bronce en ¼ de milla, ⅓ y la carrera de una milla. Sus competidores más feroces eran también estadounidenses, como son sus compañeros Marcus Hurley y Burton Downing, que en su mayoría ganaron el oro y la plata respectivamente.

Enlaces externos 
 http://users.skynet.be/hermandw/olymp/biobi.htm
 http://www.siteducyclisme.net/coureurfiche.php?coureurid=31728

Medallistas olímpicos
Nacidos en Southampton